Евтюхова — женская фамилия:
 Евтюхова, Елена Александровна (род. 1970) — российский политический деятель, член партии «Единая Россия». Глава управления по делам коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа. 
 Евтюхова, Лидия Алексеевна (1903 — 1974) — исследователь археологических памятников Сибири и Центральной Азии, заведующая отделом полевых исследований Института археологии АН СССР. Супруга С. В. Киселёва.